Zechmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Victor Zechmeister (1817–1877), deutscher Theaterschauspieler und Bühnenschriftsteller
 Christa Zechmeister (* 1957), deutsche Skirennläuferin
 Ferdinand Zechmeister (1927–1998), österreichischer Fußballspieler
 Gerhard Zechmeister (* 1960), österreichischer Tubist und Musikhistoriker
 László Zechmeister (1889–1972), ungarischer Chemiker und Hochschullehrer
 Marianne Zechmeister (* 1960), deutsche Skirennläuferin
 Martha Zechmeister (* 1956), österreichische Theologin
 Peter Zechmeister (* 1954), deutscher Basketballspieler und Trainer
 Walter Zechmeister (* 1955), österreichischer Politiker (FPÖ)

Zechmeister steht für:
 Zechmeister (Beruf)
 Vorstand und Verwalter einer Zeche (Zunft, Bruderschaft, Kirchengemeinde, Bergwerksgenossenschaft)
 von einer Pfarrgemeinde für die Verwaltung und Erhaltung einer Kirche, des Pfarrhofes und der Schule bestimmte Personen
 Gemeindebeamter zur Unterstützung der herrschaftlichen Beamten (in Weisthümern)
 Zechmeister (Film), ein Film aus dem Jahr 1981